Prima ediție a Campionatului European de Handbal Feminin s-a desfășurat în Germania în perioada 17 septembrie - 25 septembrie și a fost câștigat de Danemarca care a învins Germania cu scorul de 27-23.

Runda finală 
Locurile 1-4

Locurile 5-6
1994

Clasament final 

1994 în handbal
Handbal în Germania
Campionatul European de Handbal Feminin